«Сыргалым» () — казахстанский  телесериал, транслируемый каналом РТРК "Казахстан". Авторы сценария Рашид Сулейменов, Светлана Петрийчук, Альбина Ахметова, Константин Козлов, Оксана Бондаренко.

Премьера пилотного эпизода состоялась 15 января 2014 года с рекордными для канала рейтингами. 7 апреля 2014 года, после первого сезон состоящий из 48 эпизодов, телеканал продлил сериал на второй сезон. Режиссером и оператором-постановщиком проекта выступил известный российский специалист Дмитрий Коробкин.

Сюжет 
Сериал рассказывает о жизни обычной казахской семьи, в налаженный быт которой врываются перемены в лице приехавшей из аула дочери старинного друга отца семейства. Трое сыновей, у каждого из которых есть свое дело, а у некоторых даже семьи, поначалу воспринимают девушку из аула скептически. Но потом старший начинает опекать аульчанку, средний влюбляется в нее, а младший пытается выжить из дома…

В ролях 
 Жулдыз Маханова — Сыргалым Омарова/главная роль
 Алишер Ауэзов — Санжар Атабаев/младший сын
 Омар Кикимов — Жанторе Атабаев/глава семейства
 Калампыр Айсангалиева — Кунсулу Атабаева/жена Жанторе
 Алихан Идришева — Акгуль Атабаева, Акгуль апа/домработница
 Жандарбек Садырбаев — Кайсар Атабаев/старший сын
 Айгерим Айдар — Дина/жена Кайсара
 Олжас Нурбаев — Данияр/друг Санжара
 Ернар Жуматаев — Айдар Атабаев/средний сын
 Жанель Бейскожаева — Куралай/жена Айдара
 Динара Абдуллина — дочь Бакытжана и Сауле/невеста Санжара

Награды и номинации 
 Конкурс «Жыл тандауы» — Лучший сериал 2014 года (награждён).
 Конкурс «Жыл тандауы» — Жулдыз Маханова, Лучшая актриса 2014 года (номинация).

Трансляции 
 После успешного показа сериала в Казахстане, продукция вызвала живой интерес зарубежных дистрибьюторов. Права на показ художественного сериала «Сырғалым» были реализованы в странах ближнего и дальнего зарубежье (РФ, Татарстан, США, Кипр, Словения).
 С 1 февраля началось трансляция сериала на татарском телеканале «ТНВ-Планета».

Примечания 

Телесериалы Казахстана